Aristarh sau Aristarchus (în greacă: Ἀρίσταρχος, Aristarchos) se poate referi la:
 Aristarh din Samos (310 - 230 î.Hr.), astronom și matematician grec.
 Aristarh din Samotrace (216 - 144 î.Hr.), critic literar și filolog.